Maurice Marsac peut faire référence à :
 Maurice Marsac (1938-1991), archéologue français ;
 Maurice Marsac (1920-2007), acteur français.

Voir aussi